Сысконсынгъя (устаревшее название Сысконсын-Я) — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Исток реки в болоте Мань-Тосамъенк, впадает в правобережную протоку Северной Сосьвы Яныгпосл в 16 км по правому берегу (на 163 километре Северной Сосьвы). Длина реки — 192 км, площадь водосборного бассейна — 2430 км².

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 56 км: Яныгхулюм
 67 км: Хулпъя
 73 км: Яныг-Хулпъя
 90 км: Енгсос
 101 км: Кисырсоим
 103 км: Кисыръя
 107 км: Пупырнгсос
 129 км: Мань-Картынгъя
 130 км: Яныг-Картынгъя
 144 км: Нирынгсос
 152 км: Мань-Тосамъя

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Северной Сосьвы
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)